Oötheek, (wetenschappelijk: oötheca), een eicapsule van bepaalde insecten
Ootheca (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae)